Forray András (1718 körül–1788) titkos tanácsos, alispán, fordító
 Forray András (1780–1830) főispán, kamarás